Borg (Star Trek), pseudo-espècie de l'univers fictici de Star Trek 
 Toponímia:
 Borg (Gironda), municipi al departament de la Gironda (regió de la Nova Aquitània, França)
 Le Bôrg, vila de la Savoia (França)
 Lo Borg (Cruesa), municipi departament de la Cruesa (regió de la Nova Aquitània, França)
 Lo Borg (Droma), municipi al departament de la Droma (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Lo Borg (Òlt), municipi al departament de l'Òlt (regió d'Occitània, França)
 Lo Borg d'Argentau, municipi al departament del Loira (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Borg de Bigòrra, municipi al departament dels Alts Pirineus (regió d'Occitània, França)
 Borg de Bressa, municipi i capital del departament d'Ain (regió d'Alvèrnia Roine-Alps, França)
 Borg Garbèr, municipi al departament dels Pirineus Atlàntics (regió de la Nova Aquitània, França)
 Borg de Guelh, municipi al departament de l'Alta Garona (regió d'Occitània, França)
 Lo Borg dau Chapduelh, municipi al departament de la Dordonya (regió de la Nova Aquitània, França)
 Lo Borg de Combairencha, municipi al departament de la Dordonya (regió de la Nova Aquitània, França)
 Lo Borg Devisac, municipi al departament de Tarn i Garona (regió d'Occitània, França)
 Lo Borg de Lastic, municipi al departament del Puèi Domat (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Borg de Peatge, municipi al departament de la Droma (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Lo Borg de Sant Andiòu, municipi al departament de l'Ardecha (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Le Borg de Sant Bernat, municipi llenguadocià (departament de l'Alta Garona, França)
 Lo Borg Sant Dalmatz, municipi a la regió del Piemont (Itàlia)
 Cantó de Borg, cantó al districte de Blaia (departament de la Gironda, França)
 Cantó de Le Borg, cantó al districte de Garait (departament de Cruesa, França)
 Biografies:
 Åke Borg (Sankt Nikolai församling, 1901 – Sofia församling, 1973), nedador suec  
 Anita Borg (1949 - 2003), científica informàtica
 Arne Borg (Sankt Nikolai församling, 1901 – Vallentuna, 1987), nedador suec  
 Björn Borg (Estocolm, 1956), tennista suec que va destacar entre 1973 i 1983 arribant a primer lloc del rànquing ATP 
 Björn Borg (nedador) (Västra Götaland, 1919 – Zuric, 2009), nedador suec especialista en estil lliure 
 Joe Borg (La Valletta, Malta 1952), polític maltès que formà part de la Comissió Barroso I
 Veda Ann Borg (Boston, 1915 – Hollywood, 1973), actriu de cinema estatunidenca
 Miscel·lània: Escala de Borg, valoració numèrica de la percepció que té una persona sobre la intensitat de l'esforç que realitza